Бологовское отделение Октябрьской железной дороги (НОД-2) — предприятие железнодорожного транспорта, существовавшее в 1936—1996 годах, производственное звено Октябрьской железной дороги. Контора отделения располагалась в г. Бологое по адресу: улица Дзержинского, дом 5.

История 

Бологовское отделение Октябрьской железной дороги было образовано в соответствии приказа НКПС от 14 мая 1936 года № 63-ц «О разукрупнении отделений службы эксплуатации». В состав отделения вошли участки: Спирово (исключит.) — Окуловка (включит.), Угловка — Боровичи, Окуловка — Любытино; в дальнейшем, в состав отделения вошли участки Любытино — Неболчи (исключит.) и Окуловка — Малая Вишера (включит.). В 1955 году в связи с ликвидацией Калининской железной дороги, к Бологовскому отделению было присоединено Медведевское отделение Калининской железной дороги. В 1996 году Бологовское отделение было ликвидировано, участки обслуживания вошли в состав Московского и Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. До 2002 года существовал Бологовский подотдел Московского отделения Октябрьской железной дороги.

Территория 
По состоянию на 1996 год, Бологовское отделение Октябрьской железной дороги обслуживало участки:
 Академическая (исключит.) — Бологое-Московское — Малая Вишера (станция) (включит.)
 Угловка — Боровичи 
 Окуловка — Неболчи (исключит.)
 Сонково (включит.) — Бологое-Московское — Старая Русса (исключит.)
 Савёлово (включит.) — Овинище-2
 Овинище-2 — Весьегонск
 Калязин — Углич
 Пестово (исключит.) — Сонково
 Бологое-Московское — Бологое-Полоцкое
 все ветви Бологовского узла.

Болговское отделение граничило (1996 год):

 с Московской железной дорогой:
 по станции Савёлово
 с Северной железной дорогой:
 по станции Сонково
 с Санкт-Петербургским отделением Октябрьской железной дороги:
 по станции Пестово
 по станции Малая Вишера
 с Псковским отделением Октябрьской железной дороги:
 по станции Старая Русса
 с Московским отделением Октябрьской железной дороги:
 по станции Академическая
 с Ржевским отделением Октябрьской железной дороги:
 по станции Бологое-Полоцкое

Линейные предприятия 
Локомотивные депо
 Бологое (ТЧ-4), 
 Малая Вишера (ТЧ-6), 
 Медведево (ТЧ-13), 
 Сонково (ТЧ-16),
 Осташков (ТЧ-34).
Дистанции пути 
 Бологовская (ПЧ-5), 
 Маловишерская (ПЧ-7), 
 Валдайская (ПЧ-27), 
 Сонковская (ПЧ-47).
Дистанции энергоснабжения 
Болговская ЭЧ-2, 
Медведевская ЭЧ-15.
Дистанции СЦБ
 Медведевская (ШЧ-3), 
 Бологовская (ШЧ-4).
 Вагонные депо
 Бологое (ВЧД-3)
 Малая Вишера (ВЧД-4)
 Сонково (ВЧД-?)
 Станции
 В состав отделения входило более 100 станций, в том числе, 1 — внеклассная, 1 — 1-го класса, 3 — 2-го класса, 6 — 3-го класса. Крупнейшие станции: Бологое-Московское (сортировочная внеклассная), Сонково (участковая 1-го класса), Угловка (промежуточная 2-го класса), Боровичи (грузовая 2-го класса), Малая Вишера (промежуточная 2-го класса).

Примечания 

Железнодорожный транспорт Новгородской области
Железнодорожный транспорт Тверской области